«Teixidor » puede referirse a:

Apellido 
 Teixidor, apellido.
Personajes
 Jordi Teixidor, .